New Politics – gruppo musicale danese
New Politics – album del 2010 dell'omonimo gruppo musicale
New Politics – rivista statunitense